Телохрани́тель — многозначный термин.

 Телохранитель — сотрудник службы безопасности, непосредственно обеспечивающий безопасность охраняемого лица.

Телесериалы и фильмы 
 «Телохранитель» — российский телесериал Влада Фурмана 2006 года.
 «Телохранитель» — фильм Акиры Куросавы 1961 года.
 «Телохранитель» — фильм Али Хамраева 1979 года.
 «Телохранитель» — фильм Анатолия Иванова 1991 года.
 «Телохранитель» — фильм Мика Джексона 1992 года.
 «Телохранитель» — фильм Апурвы Лакхии 2005 года.
 «Телохранитель» — фильм Уильяма Монахэна 2010 года.
 «Телохранитель» — фильм Сиддика 2010 года на малаялам.
 «Охранник», или «Телохранитель», — фильм Сиддика 2011 года, ремейк фильма 2010 года, на тамильском языке.
 «Телохранитель» — фильм Сиддика 2011 года, ремейк фильма 2010 года, на хинди.
 «Телохранитель» — фильм Алис Винокур 2015 года, в главной роли Маттиас Схунартс и Дайан Крюгер.
 «Телохранитель» — фильм режиссёра Саммо Хуна, с ним же в главной роли.
 «Телохранитель» — британский сериал 2018 года.
 «Телохранитель» — российский сериал 2006-2009 гг.

См. также 
 Охранник